Intervalo (cinema) - conceito criado pelo cineasta soviético Dziga Vertov
Intervalo (matemática) - um subconjunto de uma recta
Intervalo (música) - a relação entre dois sons quanto à sua frequência
Intervalo (performance) - pausa entre uma etapa e outra de uma apresentação artística

Desambiguação